Bieno ima više značenja:
 Bieno, Trento
 Bieno, Verbano-Cusio-Ossola